Далио — фамилия:

 Далио, Марсель (1900—1983) — французский киноактёр.
 Далио, Рей (род. 1949) — американский бизнесмен, миллиардер.